Il singolare del torneo di tennis Open 13 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Gilles Simon che ha battuto in finale Marcos Baghdatis 6-4, 7-6(3).

Teste di serie 

  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Ivan Ljubičić (primo turno)
  Mario Ančić (primo turno)
  Novak Đoković (primo turno)

 David Ferrer (secondo turno) 
 Richard Gasquet (quarti) 
 Marcos Baghdatis (finale) 
 Lleyton Hewitt (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open 13 2007
ATP Tour 2007